M4, m4, M04 ali M-4 je lahko:
 BMW M4, nemški avtomobil
 M4 karabinka, ameriška avtomatska puška
 M4 Sherman, ameriški srednji tank druge svetovne vojne
 Mjasiščev M-4, sovjetski strateški bombnik
 PZL M-4 Tarpan, poljsko trenažno letalo